Závada ist der Name folgender Orte in der Slowakei:

 Závada (Topoľčany), Ort im Okres Topoľčany
 Závada (Veľký Krtíš), Ort im Okres Veľký Krtíš
 Závada (Humenné), Ort im Okres Humenné
 Závada, Stadtteil von Levoča
 Závada, Ortsteil von Plaveč (Slowakei)

Závada ist der Name des folgenden Ortes in Tschechien:
 Závada u Hlučína, Ort im Okres Opava

Závada ist der Familienname folgender Personen:
 Vladimír Závada (* 1987), slowakischer Badmintonspieler

Siehe auch:
 Zawada